Элисон Белл () — британская актриса.

Биография 
Родилась в 1960 году в Лондоне. Обучалась в Викторианском колледже искусств, который закончила в 2004 году.

Карьера 
Снималась в нескольких эпизодах «Шоу Бенни Хилла», среди которых:
 «Полицейский рейд на вокзале Ватерлоо» (The Police Raid in Waterloo Station) — миссис Синтия Рамсботтом;
 «Роскошный отель» (Hotel Splendide);
 «Девушка с плаката» (The Poster Girl) — девушка, рекламирующая крем;
 «Любовник» (The Lover) — жена;
 «Суперучитель» (Superteech) — Ванда.
Также была одной из участниц труппы Hill's Angels.

Также снималась в комедиях «Смешная сторона» (The Funny Side, 1985) и «Шанс на миллион» (Chance In A Million, 1986), принимала участие в игровом шоу Play Your Cards Right.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Великобритании
Бенни Хилл